Ernesto Colli – attore italiano, ha recitato soprattutto durante gli anni '70
Ernesto Colli – presbitero e storico italiano, ha scritto sulla storia dei paesi della Bassa Novarese e della Lomellina
Ernesto Colli – tenore, in attività dal 1888 al 1910